Месалоча () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Кариньена. Занимает площадь 60,62 км². Население — 226 человек (на 2010 год). Расстояние — 32 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сарагосы